Maurice Evans peut faire référence à :
 Maurice Evans (1859-?), footballeur pour Oswestry Town et Wales international ;
 Maurice Evans (1901-1989), acteur britannique ;
 Maurice Evans (1936-2000), joueur britannique de football et manager ;
 Maurice Evans (1978-), basketteur professionnel américain ;
 Maurice Evans (1988-), joueur de football nord-américain.

Source de la traduction